Франг:

 Албанский франк, или франг, () — денежная единица Албании с 1926 по 1947 год.
 Франг, Вильде (; род. 1986) — норвежская скрипачка.

См. также 
 Барди, Франг
 Франгу, Афанасиос